Onderdistrict in Indonesië
 Ledokombo (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Ledokombo (Ledokombo), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Ledokombo (Sumber), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java